Rosa Marina ima više značenja:
 Rosa Marina, Brindisi
 Rosa Marina, Lecce